Rheinseitengraben heißen folgende Gewässer:
 Rheinseitengraben (Rheinseitenkanal), linker Zufluss des Rheinseitenkanals bei Freistett, Stadt Rheinau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Rheinseitengraben (Acher), rechter Zufluss des Rheins und Unterlauf der Acher bei Iffezheim, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rheinseitenkanal